Лауэрс — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Лауэрс, Кристоф — бельгийский футболист.
 Лауэрс, Ян — бельгийский театральный режиссёр, хореограф, художник и сценограф.

Топоним 
 Лауэрс — река в Нидерландах.